

Musica 
 Van Halen – gruppo musicale statunitense nato nel 1972
 Van Halen – album dei Van Halen del 1978
 Van Halen II – album dei Van Halen del 1979
 Van Halen III – album dei Van Halen del 1998

Persone 
 Eddie van Halen – chitarrista statunitense
 Alex van Halen – batterista statunitense
 Wolfgang van Halen – bassista statunitense

Videogiochi 
 Guitar Hero: Van Halen – videogioco del 2009 della serie Guitar Hero